Alban Bunjaku – calciatore inglese
Albert Bunjaku – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Albert Bunjaku – calciatore kosovaro